Папка:

 Папка — канцелярская принадлежность, обложка, конверт для бумаг, скоросшиватель.
 Папка-регистратор — канцелярская папка с арочным механизмом для хранения документов.
 Папка — экранный объект в графических интерфейсах операционных систем и программ, дающий доступ к каталогу файловой системы. Подробнее см. Термин «Папка» в файловой системе.
Папка-скоросшиватель - папка для быстрого сбора документов.